Anton Rödin, född 21 november 1990 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Brynäs IF i SHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Vancouver Canucks och på lägre nivåer för Utica Comets och Chicago Wolves i AHL och HC Davos i NLA. 

Som barn fostrades Rödin i Hammarby IF, och senare i Brynäs IF ungdom.

Rödin valdes av Vancouver Canucks i andra rundan som 53:e spelare totalt i NHL-draften 2009.

Han skrev på ett ettårskontrakt värt 750 000 dollar med Anaheim Ducks den 2 juli 2018. Han tog dock ingen plats med laget efter träningslägret och valde den 6 oktober att skriva på för sin gamla klubb HC Davos i NLA, istället för att skickas till AHL.

I april 2019 skrev Anton Rödin på ett femårskontrakt med Brynäs IF.  Han är gift och har ett barn

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar
Anton Rödin - eliteprospects.com

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Brynäs IF
Män
Födda 1990
Levande personer
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i HC Davos
Spelare i Utica Comets
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Idrottare från Stockholm
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft